Arago puede hacer referencia a:

 Varios miembros de la familia Arago, renombrados personajes franceses del siglo XIX:
 François Arago (1786-1853), astrónomo, matemático, físico y político francés, el más destacado.
 Jean Arago (1788-1836), general al servicio del ejército mexicano, hermano de François Arago.
 Jacques Arago (1790-1855), escritor y explorador, hermano de los anteriores.
 Étienne Arago (1802-1892), escritor y político, hermano de los anteriores.
 Emmanuel Arago (1812-1896), político y abogado, hijo de François Arago.

 En astronomía, el nombre de François Arago fue dado a:
 (1005) Arago, un asteroide descubierto en 1923.
 Arago (cráter marciano), uno de los cráteres del planeta Marte.
 Arago (cráter), cráter de La Luna.

 En física, el nombre de François Arago fue dado a:
 Punto de Arago, un experimento para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz.

Enlaces externos